Donald Petrie peut désigner :
 Donald Petrie (1954-), acteur et réalisateur américain ;
 Donald Petrie, botaniste américain.